Portal (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 portaal (informatica) (Engels: portal)
 Portal (computerspel uit 2007), een computerspel uit 2007 van het genre actiespel
 Portal (computerspel uit 1986), een computerspel uit 1986 van het genre avonturenspel

Geografie:
 Portal (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Portal (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 El Portal (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 El Portal (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Fort Portal, een stad in Oeganda

Kunst
 Portal (Zwolle), een kunstroute uit 2016 in Zwolle

Personen:
 Nicolas Portal, een Franse wielrenner
 Sébastien Portal, een Franse wielrenner

Zie ook 
 Portaal (doorverwijspagina)